Ходжике́нт () — топоним в Узбекистане:

 Ходжикент — посёлок городского типа в Бостанлыкском районе.
 Ходжикент — железнодорожная станция.